Gerlacher ist der Familienname folgender Personen:

 Theobald Billicanus (auch: Diepold Gerlacher; * um 1493, † 1554), deutscher Theologe, Jurist und Reformator
 Siegfried Gerlacher, von 1400 bis 1427 Abt des Klosters Ellwangen